Inti Pestoni, né le  à Ambrì dans le canton du Tessin en Suisse, est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
Inti Pestoni a effectué toute sa carrière junior avec le HC Ambrì-Piotta, club de la ville dans laquelle il est né. Il représente la Suisse lors du championnat du monde moins de 18 ans 2009. Il s'est hissé dans la première équipe, qui évolue dans la LNA, lors de la saison 2009-2010, au terme de laquelle il aura inscrit 2 buts en 17 rencontres. Lors de la saison suivante, promu en première ligne du club tessinois, il inscrit 27 points en 42 rencontres, terminant ainsi meilleur pointeur de son équipe. Il dispute également le championnat du monde junior 2011, au cours duquel il inscrit 7 points en 6 matchs. À la fin de la saison, il est élu révélation de l'année par les entraîneurs et les capitaines des clubs de LNA. Au cours de la saison 2010-2011, il s'entend pour trois nouvelles années avec le club tessinois. Durant la saison 2014-2015, il est appelé à rejoindre le Genève-Servette HC pendant la Coupe Spengler comme renfort. Au début de la saison 2016-2017, il est repêché par les ZSC Lions pour une année minimum.

Trophées et honneurs personnels 

 Élu Youngster of the Year 2010-2011 par la Ligue suisse de hockey sur glace
Coupe Spengler en 2013 et en 2014 avec le Genève-Servette HC
Champion de Suisse en 2017-2018 avec les ZSC Lions

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007|| HC Ambrì-Piotta U20 || Juniors Élites A || 33|| 3|| 6|| 9|| 84||  || || || || 
|- 
|2007-2008|| HC Ambrì-Piotta U20 || Juniors Élites A ||34|| 16|| 10|| 26|| 16|| 8|| 3|| 3|| 6|| 4
|- 
|2008-2009|| HC Ambrì-Piotta U20 || Juniors Élites A ||37|| 27|| 19|| 46|| 57|| 5|| 2|| 2|| 4||4
|-
|rowspan="2"|2009-2010|| HC Ambrì-Piotta || LNA || 17|| 2|| 0|| 2||0|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|- 
|HC Ambrì-Piotta U20 || Juniors Élites A ||27|| 23|| 32|| 55|| 20||3 || 6|| 1|| 7||2
|-
|rowspan="2"|2010-2011|| HC Ambrì-Piotta || LNA || 42|| 11|| 16|| 27||4||12|| 1|| 6|| 7|| 2
|- 
| HC Ambrì-Piotta U20 || Juniors Élites A ||2|| 0|| 2|| 2|| 0|| || || || || 
|-
|2011-2012|| HC Ambrì-Piotta || LNA || 38|| 10|| 16|| 26||12|| 12|| 5|| 4|| 9|| 0
|-
|2012-2013|| HC Ambrì-Piotta || LNA || 43|| 9|| 20|| 29|| 30|| 5|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
|2013-2014|| HC Ambrì-Piotta || LNA || 49 || 7 || 29 || 36 || 36 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
|2014-2015|| HC Ambrì-Piotta || LNA ||30||9||15||24||24||11||5||7||12||4
|-
|2015-2016|| HC Ambrì-Piotta || LNA ||50 || 15 || 25 || 40 || 12 || 6 || 0 || 4 || 4 || 6
|-
|2016-2017|| ZSC Lions || LNA || 39 || 7 || 5 || 12 || 6 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2017-2018|| ZSC Lions || LNA || 45 || 6 || 17 || 23 || 12 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2018-2019|| HC Davos || LNA || 48 || 10 || 18 || 28 ||14 || 11 || 0  || 8 || 8 || 0
|-
|2019-2020|| CP Berne || LNA || 36 || 10 || 7 || 17 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021|| CP Berne || NL || 45 || 11 || 11 || 22 || 12 || 9 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 2021-2022|| HC Ambrì-Piotta || NL ||  ||

Statistiques internationales 

|2009 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"| 
|-
|2011 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 5 || 2 || 7 || 0 ||align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en août 1991
Naissance dans le canton du Tessin
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Sportif tessinois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Davos
Joueur du CP Berne